Ce tableau recense les premiers ministres du Togo depuis l'autonomie accordée par la France en 1956 puis l'indépendance en 1960.

Liste des premiers ministres

Liens 

Togo